Stephen Williams peut désigner :
 Stephen Williams (1996-), un coureur cycliste britannique ;
 Stephen Williams, un réalisateur de film et de télévision canadien ;
 Stephen Williams (1966-), un homme politique britannique.